Sony Ericsson Open 2007 – tenisowy turniej ATP rangi ATP Masters Series z cyklu Sony Ericsson Open rozgrywany w dniach 19 marca–1 kwietnia 2007 roku w Miami na kortach twardych o puli nagród 3 450 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007